The Intrigue – film del 1912 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 The Intrigue – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company e dalla Kalem Company
 The Intrigue – film del 1916 diretto da Frank Lloyd